Abler ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Abler (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Eduard A. Abler (1810–1866), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Johanna Abler (1855–nach 1892), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Paul Abler (1957–2017), US-amerikanischer Jazzgitarrist und Filmkomponist

Siehe auch:
 Abeler
 Ablers
 Ablermühle